Ле́в Ара́мович Пирузя́н (; 16 июля 1937 — 4 октября 2013) — советский и российский учёный в области медицинской биофизики, физиологии. Академик РАН (2000, член-корреспондент с 1974). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Лев Арамович Пирузян родился в селе Манес (Алаверди) Алавердского района Армянской ССР.

В 1961 году окончил Ереванский медицинский институт и аспирантуру Научно-исследовательского института экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментов в Москве. Член КПСС с 1963 года.

В 1964 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. С 1968 года работал в Институте химической физики АН СССР. В том же году защитил докторскую диссертацию.

При поддержке академиков Н. Н. Семенова, Н. М. Эммануэля, М. В. Келдыша и В. А. Кириллина в 1970 году создал в Институте химической физики отдел медицинской биофизики, в котором на междисциплинарной основе, на стыке физико-химических и медико-биологических наук были выполнены фундаментальные исследования в новом и перспективном направлении — медицинской биофизике.

В 1972—1984 годах — основатель и директор Всесоюзного НИИ по биологическим испытаниям химических соединений (Межведомственного научного центра Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР, АН СССР, Министерства здравоохранения СССР, АМН СССР).

С 1971 года — профессор. 26 ноября 1974 года избран членом-корреспондентом АН СССР.

Основатель и с 1980 года — заведующий кафедрой медицинской биофизики Московского физико-технического института.

В 1984 году Л. А. Пирузян по решению властных структур был уволен с поста директора ВНИИ по БИХС, а созданный им институт ликвидирован в связи с нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности.

С 1984 года продолжал работать заведующим отделом ИХФ АН СССР до образования Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН.

С 1998 года — заведующий отделом теоретических проблем физиологической химии ИХФ РАН.

В 2000—2006 годах — директор Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН.

С 2000 года академик РАН (отделение физиологии и фундаментальной медицины, секция фундаментальной медицины). С 2006 года — советник РАН.

Лев Арамович Пирузян — действительный член Международной академии астронавтики, действительный член Авиакосмической медицинской ассоциации США, иностранный член Национальной Академии Наук Республики Армения.

Храм-часовня Cвятителя Льва Великого 
Убедительным свидетельством искренней христианской веры Льва Арамовича стало строительство храма-часовни Cвятителя Льва Великого, папы Римского в Москве, на ул. Островитянова (д. 8). Этот храм был возведен им на собственные средства. Храм стал уникальным не только своей архитектурой, изящно вписавшись в ландшафт Тропарёвского парка и оживленной улицы, но и единственным храмом в Москве, где почитается память этого великого святого, заступника веры и чистоты Православия — Святителя Льва Великого.

В дар Русской Православной Церкви Лев Арамович передал иконы. В начале 2011 года вместе с протоиереем Владимиром Ковтуненко он принимал активное участие в подготовке храма к малому освящению, которое прошло 3 марта 2011 года. Неоднократно он общался и со священником Александром Зориным, совершающим богослужения в храме Святителя Льва с октября 2012 года. Лев Арамович был добрым, верующим, искренним человеком, радеющим помочь храму Божию.

Лев Арамович Пирузян скончался 4 октября 2013 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Дед — Серго (Сергей) Асланович Пирузян (1872—1918) — участник революционного движения в Закавказье,
 Отец — Арам Сергеевич Пирузян (10 февраля 1907—1996) — известный советский государственный деятель. Депутат ВС СССР 1—3 созывов,
 Мать — Евгения Георгиевна Пирузян,
 Супруга — Элеонора Суреновна Пирузян — доктор биологических наук, профессор. Заведующая лабораторией в Институте общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН,
 Сыновья:
 Анастас — доктор медицинскиx наук, спонсор фонда «Армянское общество — студентам Армении»,
 Арам — кандидат медицинскиx наук, спонсор фонда «Армянское общество — студентам Армении».

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 мая 2008) — за значительный вклад в отечественную и мировую науку, многолетнюю плодотворную деятельность и подготовку квалифицированных научных кадров
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (29 июля 2002) — за выдающиеся заслуги в научной деятельности и большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (31 декабря 1997) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Орден Октябрьской Революции (1981)
 Орден Трудового Красного Знамени (1975)
 Лауреат Государственной премии СССР
 Золотая медаль ВДНХ СССР.

Научная деятельность 
Лев Арамович Пирузян — автор более 400 научных работ, в том числе трёх монографий и ряда изобретений. Основные труды посвящены влиянию внешних физических и химических воздействий на биологические объекты. Разработал новые принципы отбора биологически активных соединений и реализовал их в системе поиска лекарственных препаратов.

Книги 
 
 
 
 Пирузян Л. А. и др. Медицинская биофизика, биологические испытания химических соединений. М., 2005—2006. Т. 1-2;
 Пирузян Л. А., Суханов В. А. Фармакогенетические проблемы в медицине: метаболический паспорт человека — основа новой стратегии в фармакологии будущего. М., 2010.

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биофизики СССР
Биофизики России
Выпускники Ереванского медицинского института
Преподаватели Московского физико-технического института
Сотрудники Института химической физики РАН
Иностранные члены НАН РА
Члены Международной академии астронавтики
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище